P+R oder P&R steht für:

 Park and rail
 Parken und Reisen
 P&R-Gruppe, deutsches Finanzmarktunternehmen

PR